

Список композицій

Відео

Список композицій

Учасники запису 
The Kinks
 Рей Девіс — вокал, ритм-гітара
 Дейв Девіс — соло-гітара
 Джим Родфорд — бас-гітара
 Ієн Гіббонс — клавішні
 Мік Еворі — ударні

Примітки